Boccaccio (cràter), cràter d'impacte en el planeta Mercuri 
 Bocaccio (discoteca),discoteca al carrer Muntaner de Barcelona, oberta entre el 1967 i el 1985
 Boccaccio '70, pel·lícula italiana dirigida per Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Federico Fellini i Mario Monicelli, estrenada l'any 1962 
 Giovanni Boccaccio (1313 - 1375), escriptor i humanista del renaixement italià 
 Boccaccio Boccaccino (Ferrara, 1468 — Cremona, 1525), pintor italià del Renaixement